Seis de Octubre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Seis de Octubre, Durango, Gómez Palacio, 
 Seis de Octubre, Coahuila, Francisco I. Madero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar